Onderdistrict in Indonesië
 Kedungjati (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Kedungjati (Bukateja), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Kedungjati (Kedungjati), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Kedungjati (Sempor), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Kedungjati (Warureja), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
Station in Indonesië
 Station Kedungjati, een spoorwegstation in de provincie Midden-Java